Raúl Alberto Cardozo, calciatore argentino
Raúl Ernesto Cardozo, calciatore argentino